Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla pátá nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, která vypadla ve čtvrtfinále se španělskou tenistkou Lourdes Domínguezovou Linovou.

Soutěž dvouhry vyhrála šestá nasazená Italka Francesca Schiavoneová, když ve finále zdolala Lourdes Domínguezovou Linovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3.

Nasazení hráček 
  Dominika Cibulková (odstoupila)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (čtvrtfinále)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Kiki Bertensová (čtvrtfinále)
  '''Francesca Schiavoneová (vítězka)
  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Romina Oprandiová (odstoupila)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2013
WTA Tour 2013